Рябовская — название нескольких населённых пунктов:
 Рябовская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Рябовская — деревня в Сунском районе Кировской области.

См. также 
 Рябовский